3J steht für:
 Jubba Airways (Kenia) (IATA-Code), kenianische Fluggesellschaft
 Zip (Fluggesellschaft) (IATA-Code), ehemalige kanadische Fluggesellschaft

Siehe auch:
 J3
 JJJ

3J